Учкудук (в переводе с узбекского языка — три колодца). Название, может означать:

 Учкудук — город в Навоийской области Узбекистана.
 Учкудук — метеорит-хондрит весом 1 килограмм.
 Учкудук — рудное месторождение около города Учкудук.
 «Учкудук» — песня Фарруха Закирова на стихи Юрия Энтина из репертуара узбекской группы «Ялла».